Hannover, glavni grad u Donje Saske
 Hannover (regija), regija oko glavnog grada Hannovera
 Dinastija Hannover, bivša Njemačka dinastija koja je vladala Braunschweigom, Hanoverom i Velikom Britanijom, te kasnije Ujedinjenim Kraljevstvom.
Vojvodstvo Hannover
Kraljevina Hannover